Сан Пабло Јаганиза има више значења:

 Општина Сан Пабло Јаганиза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Јаганиза (Сан Пабло Јаганиза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику